Elton steht für

Personennamen

den Künstlernamen
 Elton John (* 1947), britischer Sänger, Komponist und Pianist
 Elton (Moderator) (* 1971), deutscher Moderator
 Élton (* 1986), brasilianischer Fußballspieler

den Vornamen
 Elton (Vorname)

den Nachnamen
 Alfred Elton van Vogt (1912–2000), kanadischer Science-Fiction-Autor

 Ben Elton (* 1959), britischer Autor und Komiker
 Charles Sutherland Elton (1900–1991), britischer Ökologe und Zoologe
 Christopher Elton, britischer Pianist, Cellist und Musikpädagoge
 Geoffrey Rudolph Elton (1921–1994), britischer Historiker
 James Elton (1840–1877), englischer Forschungsreisender
 Lewis Elton (1923–2018), britischer Bildungsforscher
 Rodney Elton, 2. Baron Elton (* 1930), britischer Politiker und konservatives Mitglied des House of Lords
 Violet Elton (1895–1969), englische Badmintonspielerin
 William Henry Elton (1845–1914), anglikanischer Geistlicher

Daneben ist
 Baron Elton ein Peerage-Titel in Großbritannien

Orte

in Kanada:

 Elton (Manitoba), in Manitoba

in Russland:
 Elton (Russland), Siedlung in der Oblast Wolgograd

im Vereinigten Königreich:
 Elton (Cambridgeshire)
 Elton (Cheshire)
 Elton (County Durham)
 Elton (Derbyshire)
 Elton (Gloucestershire)
 Elton (Herefordshire)
 Elton (Lancashire)
 Elton (Nottinghamshire)
 Elton Green, Cheshire
 Elton’s Marsh, Herefordshire

in den Vereinigten Staaten:
 Elton (Georgia), im Toombs County – nicht mehr existent
 Elton (Louisiana), im Jefferson Davis Parish
 Elton (Mississippi), im Hinds County
 Elton (Montana), im Park County
 Elton (Nebraska), im Custer County – nicht mehr existent
 Elton (New Jersey), im Monmouth County
 Elton (New York), im Cattaraugus County
 Elton (Ohio), im Stark County
 Elton (Pennsylvania), im Cambria County
 Elton (Texas), im Dickens County
 Elton (West Virginia), im Summers County
 Elton (Wisconsin), im Langlade County
 Elton Estates, im Fulton County, Georgia
 Elton Place, im Hinds County, Mississippi

Unternehmen:
 Elton Oil Company, Senegal und Gambia

Gewässer

in Russland:

 Eltonsee, in der Oblast Wolgograd

in den Vereinigten Staaten:
 Elton Creek, Fließgewässer im Cattaraugus County, New York
 Elton Lake, See im Lake County, Minnesota
 Elton Springpond, See im Langlade County, Wisconsin

Sonstiges:

 elton.tv, deutsche Fernsehsendung
 Elton Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Elton Mine, Mine im Riverside County, Kalifornien, Vereinigte Staaten

im National Register of Historic Places der Vereinigten Staaten gelistete Objekte:
 Elton Hotel, in Waterbury, Connecticut, ID-Nr. 83001282
 Elton United Methodist Church, in Elton, Louisiana, ID-Nr. 94001174